Турянский — фамилия.

Известные носители 
 Турянский, Иосиф Васильевич (1880—1933) — украинский писатель.
 Турянский, Роман Владимирович (настоящая фамилия Кузьма; 1894—1940) — украинский коммунистический общественно-политический деятель, автор ряда публицистических сочинений.
 Турянский, Сергей Миронович (род. 1962) — советский и украинский футболист, нападающий.
 Турянский, Юрий Иванович (род. 1975) — украинский государственный деятель.